Sono esistiti diversi personaggi il cui nome è Robert Blake:
Robert Blake - ammiraglio britannico
Robert Blake - storico britannico
Robert Blake (1767-1787), fratello del poeta romantico William Blake
 Robert Blake - attore statunitense
 Rob Blake, giocatore canadese di hockey su ghiaccio